

Nederland
 Rehobothkerk (Amersfoort)
 Rehobothkerk (Amsterdam)
 Rehobothkerk (Arnemuiden)
 Molukse Evangelische Kerk Rehoboth Assen
 Rehobothkerk (Barneveld), een kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeenten aan de Nairacstraat in Barneveld
 Rehobothkerk (Den Haag), in het Geuzenkwartier en Op Scheveningen
 Rehobothkerk (Doornspijk)
 Rehobothkerk (Ermelo)
 Rehobothkerk (Gorinchem)
 Rehobothkerk (Hilversum)
 Rehobothkerk (Honselersdijk)
 Rehobothkerk (Nieuweroord)
 Rehobothkerk (Nieuw-Lekkerland)
 Rehobothkerk (Oegstgeest)
 Rehobothkerk (Rotterdam)
 Rehobothkerk (Sint-Maartensdijk)
 Rehobothkerk (Teuge)
 Rehobothkerk (Tholen)
 Rehobothkerk (Urk)
 Rehobothkerk (Utrecht)
 Rehobothkerk (Valkenswaard)
 Rehobothkerk (Vlaardingen)
 Rehobothkerk (Werkendam)
 Rehobothkerk (Zeist), een kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeenten aan de Joubertlaan in Zeist
 Rehobothkerk (Zwijndrecht)

Verenigd Koninkrijk
 Rehobothchapel (Wadhurst), een kerkgebouw van de Strict Baptists in Wadhurst (Verenigd Koninkrijk)